Зубр або європейський бізон (Bison bonasus) — тварина родини бикових.
 «Зубр» — незареєстрований молодіжний рух ненасильницького спротиву в Білорусі.
 12322 «Зубр» — десантний корабель на повітряній подушці.
 «Зубр» — військовий бронеавтомобіль розробки польського підприємства АМЗ-Кутно.
 «Зубр» — пам'ятна монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Зубр» — срібна пам'ятна монета НБУ номіналом 10 грн.
 «Зубр» — загальнозоологічний заказник, Волинська область